Mit Sender Hühnerberg werden folgende Sender bezeichnet:

Sender Hühnerberg (Schwaben)
Sender Hühnerberg (Main-Kinzig-Kreis)